Free software:

 Free software (свободное программное обеспечение) — ПО, в котором права пользователя («свободы») на неограниченную установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование) программ защищены юридически авторскими правами при помощи свободных лицензий. Обычно СПО доступно без всякой оплаты, но может иметь цену, например, в форме взимания платы за компакт-диски или другие носители.
 Freeware (бесплатное программное обеспечение) — ПО, лицензионное соглашение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. Freeware является проприетарным (несвободным) ПО и обычно распространяется только в исполнимом виде, без исходных кодов.
 Freely redistributable software (свободно распространяемое программное обеспечение) — то же, что freeware.